Ел Лимон има више значења:

 Ел Лимон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Лимон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Лимон (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимон (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимон (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лимон, Ел Лимонсито (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лимон (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон, Ел Агвакате (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимон (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимон (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимон (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лимон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимон (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лимон (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лимон (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон, Ел Лимон дел Мамејал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лимон (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Лимон (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон, Ла Лимонера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Ел Лимон (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Ел Лимон, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Санта Марија дел Оро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон, Ел Камичин Редондо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Лимон (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Лимон (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Лимон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон, Пуерто ел Лимон (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон, Ел Лимонсито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лимон (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Санта Марија дел Оро, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лимон (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Лимон (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Мигел Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимон (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимон, Сан Мигел (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимон (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лимон (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лимон (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лимон (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лимон (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимон (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимон, Анексо а ла Пењуела (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимон (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон, Сентро Фрутикола (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Лимон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лимон (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лимон (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лимон (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Лимон, Де Висенте Гереро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Лимон (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Лимон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимон (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Лимон (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон, Линдеро Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон, Сан Хосе де Чазаро (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимон (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику